Битва под Коломной
 Битва под Коломной (1238) — победа монгольского войска над войском Владимиро-Суздальского княжества
 Битва под Коломной (1608) — победа войск Василия Шуйского над войском польско-литовских интервентов Лжедмитрия II